Capistrano (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Vibo Valentia (regio Calabrië)
Capistrano (Brazilië), een stad in de staat Ceará in de Regio Noordoost in Brazilië